Il doppio del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Johan Landsberg che hanno battuto in finale Frederik Nielsen e Rasmus Norby 1-6, 7-64, [10-8].

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Robert Lindstedt (quarti di finale)
 Paul Goldstein /  Jim Thomas (primo turno)

 Stephen Huss /  Johan Landsberg (Campioni)
 Petr Pála /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2005